Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Moselle Open 2014. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in drei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 30 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 13. bis 15. September 2014 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF, 98 kB)

ATP World Tour 2014
Tennisturnier in Metz